Линделёф () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Линделёф, Бернд (род. 1945) — шведский каноист.
 Линделёф, Виктор (род. 1994) — шведский футболист.
 Линделоф, Деймон (род. 1973) — американский киносценарист и продюсер.
 Линделёф, Лоренц (1827—1908) — финский математик, отец Эрнста Линделёфа.
 Линделёф, Эрнст Леонард (1870—1946) — финский тополог.
 Линделёф, Хелми (1884—1966) — финская актриса.